Шуб-Ниггурат () или Шаб-Ниггурат, Шеб-Ниггурат — божество в произведениях Говарда Филлипса Лавкрафта и последователей «Мифов Ктулху». Впервые упоминается в рассказе «Последний опыт» (1928), а позже в «Ужас Данвича» (1929), «Шепчущий во тьме» (1930), «Грёзы в ведьмовском доме» (1932) и «Тварь на пороге» (1933). Шуб-Ниггурат классифицируется как «божество извращённого плодородия», его называют «Чёрный Козёл Лесов с Тысячным Потомством», или «Чёрная Коза Лесов с Тысячью Младых», «Черный Козёл с легионом младых» (англ. «Iä! The Black Goat of the Woods with a Thousand Young!») — фраза указывает на чёрную магию, ритуалы жертвоприношения, ведьм, шабаш, круги камней, алтари, темный лес.

Вдохновение 
Лавкрафт писал, что его мифы о ведьмах во многом основываются на работе «Культ ведьм в Западной Европе» британской фольклористки Маргарет Мюррей, где описан шабаш и ритуалы ведьм, которые поклоняются «Богу ведьм». В романе «Случай Чарльза Декстера Варда» упоминается «Знак Козла» и ритуалы в горах и пещерах.  В рассказе «Грёзы в ведьмовском доме» упоминается символ «Чёрной козы» и жертвоприношения. В рассказе «Тварь на пороге» на шабаше звучат строки «Козёл с легионом младых». Вероятно, знаки и символы относятся к фавнам, панам, сатирам, и нечистой силе. Лавкрафт находился под влиянием от рассказа «Великий бог Пан» Артура Мейчена (1890), который вдохновил его к написанию повести «Ужас Данвича» (1928).

В рассказе «Грёзы в ведьмовском доме» Шуб-Ниггурат называют «Великой Матерью», — этот титул можно сравнить с именем Великой матери Нейт в Древнем Египте или Кибелы в Древнем Риме. 

Родольфо Феррарези в своем эссе «Вопрос о Шуб-Ниггурат» отмечает, что сам Лавкрафт приводит различия Чёрного козла и Шуб-Ниггурат в рассказе «Вне времени» (1933), где Чёрный козел является подставным лицом, через которое поклоняются Шуб-Ниггурат. В повести «Шепчущий во тьме» (1930) Чёрный Козел назван «Хозяином леса». Однако Лавкрафт явно связывает Шуб-Ниггурат с Чёрным козлом в рассказах «Грёзы в ведьмовском доме» (1932) и «Тварь на пороге» (1933).

Роберт Прайс указывает на отрывок из «Праздные дни на Янне» лорда Дансени, одного из любимых писателей Лавкрафта, как на источник имени «Шуб-Ниггурат»: Мне не нравилось молиться ревнивому Богу, тогда как есть хрупкие ласковые боги, к которым смиренно призывала языческая любовь; Вместо этого я вспомнил Шеол Нугганот, которого люди джунглей давно покинули, который теперь не почитаем и одинок; и ему я молился.Прайс отмечает, что «Шеол Нугганот» (), — было названием Преисподней, упомянутой в Библии и в эпосе о Гильгамеше.

Прайс пишет касательно ассоциации Шуб-Ниггурат и «Знака Козла»: «здесь Лавкрафт вдохновлён традиционным христианским изображением козла Бафомета, образом Сатаны, восходящим к дохристианскому лесному божеству Пану, обладателю козьих рогов и копыт. Сатанинская коза — это приём из фантастики, например, когда в произведении «И исходит дьявол» Денниса Уитли прозрение Архидемона принимает форму козлиной головы.

Шуб-Ниггурат в творчестве Лавкрафта 
Лавкрафт ни разу не описывает Шуб-Ниггурат, — в отличие от последователей «Мифов Ктулху». Появление Шуб-Ниггурат в основной части художественной литературы Лавкрафта не даёт подробностей о концепции этой сущности. Лавкрафт упоминает Шуб-Ниггурат в заклинаниях и воззваниях, и описывает лишь неоднозначные мифы, которые пересказывают колдуны. Обиталище Шуб-Ниггурат остаётся загадкой.  

В рассказе «Последний опыт» (1928) впервые упоминается Шуб-Ниггурат: «Я разговаривал в Йемене со стариком, который вернулся из Багровой пустыни — он видел Ирем, Город Столпов, и поклонялся в подземных святилищах Наг и Йеб — Ия! Шуб-Ниггурат! Имя Шуб-Ниггурат применяется как воззвание и по видимому, связано с Наг и Йеб.  

В рассказе «Ужас Данвича» (1928) приводится цитата из «Некрономикона» касательно Древних, которая прерывается восклицанием «Иа! Шуб-Ниггурат!», — это своеобразное выражение или молитва.

В повести «Шепчущий во тьме» (1930) на пластинке с записью церемонии с участием как людей, так и нелюдей упоминается «Хозяин леса», который может иметь отношение к Шуб-Ниггурат или сатиру, пану, фавну. Жителям Вермонта известно, что проведя должным образом ритуал, можно вызвать Шуб-Ниггурат в любом лесу в новолуние. Герой узнает, что Ми-го, древнейшие во Вселенной, поклоняются Шуб-Ниггурат, — что описывает их некую космогонию.

В повести «Курган» (1930) Лавкрафт прямо определил Шуб-Ниггурат как «богиню-мать» (англ. Magna Mater) или «Все-Мать», для которой совершают нечестивые ритуалы. Герой описывает Шуб-Ниггурат как своего рода мифологическую Астарту. Ссылка на Астарту в семитской мифологии, связывает Шуб-Ниггурат с родственной богиней плодородия Кибелой, также именуемой Великой Матерью, упомянутой в рассказе «Крысы в стенах». Однако в самом рассказе неоднократно упоминается римская богиня Кибела. «Великая мать» — также титул богини Нейт. 

В рассказе «Грёзы в ведьмовском доме» (1932) имя Шуб-Ниггурат применяется как элемент могущественного, защитного заклинания, поскольку герой слышит эти слова молитвы священника находясь в Ином мире. В той же манере используется имя Йог-Сотота в романе «Случай Чарльза Декстера Варда». 

В рассказе «Тварь на пороге» (1933) ведьмы в лесах Часонкук взывают к Шуб-Ниггурат.

В рассказе «Вне времени» (1933) Лавкрафт описывает персонажа Т'юога как «верховного жреца Шуб-Ниггурат и хранителя медного храма Козла с Тысячей молодых». Жрец говорит, что «дружественные человеку боги могли бы стать на защиту человечества против враждебных богов, и… что Шуб-Ниггурат, Нуг и Йеб, Йиг, были готовы сразиться против злобного Гатаноа. Шуб-Ниггурат называют «Богиней-Матерью», и упоминаются «её сыновья», предположительно Наг и Йеб.

Роберт Прайс отмечает, что «в произведениях написанных в соавторстве, Лавкрафт создал цикл мифов, параллельный своему собственному, и отдельную группу Великих Древних, включающих Йига, Гатаноа, Ран-Тегота, Нуг и Йеб, и Шуб-Ниггурат».

Культ 
Культ Шуб-Ниггурат () описывается как один из наиболее распространённых, в культе проводят ритуалы сектанты, ведьмы, жители подземного мира, внеземные Ми-го и другие.

Письма Лавкрафта 
В письмах Лавкрафта можно найти другие ссылки и свидетельства концепции Шуб-Ниггурат. Например, в письме к Уиллис Коновер Лавкрафт описал Шуб-Ниггурат как «злое облакоподобное существо» (письма 5.875). «Жена Йог-Сотота — адское облакоподобное существо Шуб-Ниггурат, в честь которого безымянные культы проводят ритуалы Козла с тысячей младых. От неё у него двое чудовищных отпрысков — злые близнецы Наг и Йеб. Он также породил адских гибридов от самок различных органических видов во всех Вселенных пространства-времени» (письма 4.617, 5.875).

Шуб-Ниггурат в произведениях других писателей 
Последователи «Мифов Ктулху» заимствовали имя Шуб-Ниггурат, и часто добавляли собствееное описание собственное описание: это туманная, облакоподобная масса cо множеством длинных, чёрных щупалец, роняющими слизь ртами и короткими козлиными ногами. Божество сопровождают множество порождённых им мелких монстрообразных существ, которых оно постоянно извергает из себя, а затем снова пожирает и переваривает, — это его дети. Добавляется множество деталей, — например, можно призвать дух Шуб-Ниггурат в подходящий сосуд при должном желании. Разные авторы создали множество описаний Шуб-Ниггурат, которые противоречит одно другому.

Август Дерлет 
Август Дерлет добавил частые упоминания Шуб-Ниггурат в свои произведения и классифицировал божество как «Великого Древнего». Дерлет писал, что Шуб-Ниггурат возлегла с Хастуром, чтобы произвести в потомстве таких существ, как: Итакуа, Жар и Дж'Захар. Хастур также может быть отцом её «Тысячи младых» либо они были порождены делением. Возможно, отцом Наг и Йеб является Хастур, а не Йог-Сотот.

Роберт Блох 
Роберт Блох описал Темных младых Шуб-Ниггурат — ужасающие, черные, как смоль, чудовища, словно состоящие из липких щупалец. Они ростом с дерево (возможно, от 3 до 6 метров) на нескольких парах коренастых копытных ног. Масса щупалец торчит из их туловища там, где обычно должна находится голова, а сморщенные пасти, с которых капает зеленая слизь, покрывают у них бока. Чудовища примерно напоминают деревья по силуэту: стволы представляют собой короткие ноги, а верхушки деревьев представлены тягучими, ветвящимися телами. Сборище этих мерзостей пахнет как развещеяся могила. Обычно они обитают в лесах везде, где действует культ Шуб-Ниггурат. Иногда их принимают за Шогготов. («Тетрадь, найденная в заброшенном доме»)

Ремси Кемпбелл 
Ремси Кемпбелл пишет, что Шуб-Нигурат мать Наг и Йеб, и Йига, от которого произошли существа Бятис (). Возможно, Маппо-но Рюдзин () является матерью Шуб-Ниггурат либо Йига. «Гоф'нн хупадгх» () — это раса существ, которых создает Шуб-Ниггурат: на особом ритуале Чёрная Коза Лесов проглатывает сектантов, а затем перерождает в некое сатироподобное существо («Лунная линза», Рэмси Кэмпбелл).

Ричард Тирни 
Ричард Тирни пишет в рассказе «Повелители боли», что Чёрный Козел Лесов пришёл на Землю и построил город Хараг-Колат в пещере Аравийской пустыни, хотя, возможно, пещера и Хараг-Колат существуют одновременно с Яддит.

Лин Картер 
Лин Картер пишет что раса «Чо-Чо» или «Маленькие люди» (иногда называемые «феями», а иногда отождествляемые с земляными червями) являются слугами Шуб-Ниггурат.

Выражение «Йа Шуб-Ниггурат» 
Лавкрафт использует это имя только как элемент заклинания. Обращение к Шуб-Ниггурат часто начинается со слова «Йа» (, также переводится Йэ, Иа, Иэ), которое, по-видимому, означает почтение к существу (как в «О, Великий(-ая)»). Ср. с арабской частицей يا (йā) с тем же смыслом: يا حبيبي (йа хабиби) - "о любовь моя", يا أمير المؤمنين (йа амир аль-му'минина) - "о Повелитель Правоверных!"

В рассказе «Последний опыт» (1927) и «Ужас Данвича» (1928) впервые звучит: Йа! Шуб-Ниггурат!

В повести «Шепчущий во тьме» (1930) впервые звучит фраза на шабаше:Йа! Шуб-Ниггурат! Козёл с легионом младых!В рассказе «Тварь на Пороге» (1933) главный герой пересказывает молитвы оккультистов, на которых он невольно побывал:

Мой мозг! Мой мозг! Боже, Дэн, как давит! Откуда-то извне стучится, царапается эта дьяволица! Даже сейчас Эфраим! Камог! Камог! Омут шогготов! Йа! Шуб-Ниггурат! Козёл с легионом младых!.. Пламя, пламя по ту сторону тела, по ту сторону жизни… внутри земли, о боже!

В рассказе «Ужас в музее» (1932) тоже используется подобный оборот:

Оно нуждалось в питании — и Оно больше не будет иметь в нём недостатка. Он — Бог, а я — Верховный Жрец в Его новой жреческой иерархии. Иа! Шуб-Ниггурат! Всемогущий Козёл с Легионом Младых!

В рассказе «Окно в мансарде» (1957):
Никакой растительности, как на тёмной звезде. Круг поклоняющихся каменному столбу. Их крики: Иэ! Шуб-Ниггурат!

Выражение «Йа …» также применяется по отношению к другим Древним богам, а также к связанным с ними местам. Но чаще всего таким образом упоминается именно Шуб-Ниггурат.

Появление в иных вымышленных мирах 

В ролевой игре Зов Ктулху Шуб-Ниггурат классифицируется как «Внешний Бог».

Имя Шуб-Ниггурат использовано в компьютерной игре Quake: порождённые ей монстры прорываются в мир людей, и герой должен пробиться через полчища чудовищ в причудливом готическом мире, чтобы уничтожить Шуб-Ниггурат. В игре существо больше напоминает не саму Шуб-Ниггурат, а одного из её потомков.

Возможно, образом Шуб-Ниггурат были вдохновлены создатели Тиранидов в мире Warhammer 40,000 и Зергов во вселенной Starcraft. И те, и те описаны как единое муравьиноподобное общество монстров, порождённых единым телом и управляемых единым разумом.

Шуб-Ниггурат упоминается  в романе Стивена Кинга «Крауч-Энд» (в разных версиях перевода — козёл с тысячей козлят, козлище с тысячей молодых) как огромное бесформенное существо с множеством узловатых щупалец, живущее под землёй в бесконечно далёком и чуждом для нас мире. Как известно, творчество Лавкрафта оказало на Стивена Кинга большое влияние, и это особенно хорошо прослеживается в этом рассказе.

Шуб-Ниггурат упоминается у Вадима Панова в цикле книг «Тайный город». Она выступает одним из иерархов Азаг Тота, основателя философии ненависти и государства человеческих магов — Гипербореи.

Шуб-Ниггурат упоминается в книге «Ночь в тоскливом октябре» Роджера Желязны. Именно для неё в ночь накануне дня всех святых пытаются открыть врата Открывающие.

В игре World of Warcraft прислужники культа Сумеречного молота упоминают семиглазого козла и чёрный лес, что возможно является намёком на древнего бога И’Шараджа, подобного Шуб-Ниггурат.

В игре Magrunner: Dark Pulse, помимо Шогготов и Ктулху, встречается и молодое потомство Шуб-Ниггурат.

Шуб-Ниггурат играла немаловажную роль в цикле «Архимаг» Александра Рудазова. В книге она предстала перед читателями в образе огромного козла, который мог самостоятельно рожать детей, именуемых «двурогими». Тем не менее визуальному образу Шуб-Ниггурат у Рудазова больше соответствует Ньярлатотеп.

В романе (ранобе) «Overlord» заклинание «Йа Шуб-Ниггурат» является сверхуровневой магией, способной за подношение «живых душ» Чёрному Козлу Лесов призывать существ под названием «Тёмные Младые» похожих на потомство Шуб-Ниггурат. Чем больше жертв, тем больше призывается Младых.

В романе Терри Пратчетта «Движущиеся картинки» упоминается Шуп Аклатеп, Инфернальная Звёздная Жаба с Миллионом Жабят, которая возможно является шутливой отсылкой к Шуб-Ниггурат. Также на протяжении всего романа встречаются разного рода отсылки к большинству произведениям Лавкрафта.

В комиксе Infestation 2 — Teenage Mutant Ninja Turtles (2012)

В игре Night in the Woods встречается тайный культ поклоняющийся Чёрному Козлу (), обитающему в колодце в старых шахтах. Существо требует периодических жертвоприношений и способно воздействовать на разум.

Шуб-Ниггурат является одним из боссов в игре South Park:The Fractured But Whole

Шуб-Ниггурат упоминается в качестве отсылки в книге «Гарри Поттер и методы рационального мышления», глава 30. Во время наступления во время соревновательного выступления отряда в ходе тренировочных стратегических псевдовоенных учений Невилл подбадривает членов Легиона Хаоса, крича это имя.

Шуб-Ниггурат упоминается в цикле интернет-книг "Избранник башни" автора Findroid

Образ Шуб-Ниггурат в кино 
Во французском фильме 2004 года «Atomik circus» («Атомный цирк») Шуб-Ниггурат (именно так, во множественном числе там поименованы медузоподобные летающие существа отвратного вида со множеством щупалец) делают попытку установить свою власть на Земле, для чего на протяжении фильма нападают на людей и разнообразно расчленяют их.

Источники 

Божества пантеона мифов Ктулху
Богини плодородия
Персонажи-инопланетяне
Персонажи-богини
Богиня-Мать
Мифы Ктулху